Рабба (также Равва; великий; отсюда  и раввин):

Титул в иудаизме 
Рабба (; великий) — иудейский титул духовных лидеров амораев первого поколения, в значении «старший» или «великий», выдающийся учёный; в современном понимании — глав академий иудаизма:
 Рабба бар Дудай — глава Пумбедитской академии в 722—780 годы.
 Рабба бар-Нахмани (; ок. 270—330) — вавилонский талмудист-амораи.
 Рабба Гаон (Rabbah Gaon; Мар-Рабба; Mar Rav Rabba) — духовный лидер (гаон) вавилонского города Пумбедиты ок. 640—650 годов.
 Axa Рабба
 Исаак Рабба
 Ошаия Рабба — редактор сборника брайт.
 Хия Рабба

Иудейские мидрашим 
Рабба (; великий) — часть составного названия иудейских талмудических комментариев-мидрашим, например:
 «Бемидбар Рабба» — на библейскую Книгу Чисел;
 «Берешит Рабба» — самая старая часть из Мидраш Раббот (великих трактатов), толкование Книги Бытия;
 «Вайикра Рабба»;
 «Дварим Рабба» (Великое Второзаконие);
 «Дебарим Рабба»;
 «Когелет Рабба» ();
 «Седер Олам Рабба» — древнейшая еврейская летопись о периоде от сотворения мира до восстания Бар-Кохбы в царствование Адриана;
 «Шир га-Ширим Рабба» — на «Песню Песней Соломона»;
 «Эстер Рабба» ();
 «Эха Рабба».

Топонимы 
 Рабба — главный город аммонитян.
 Рабба () — город в Иудее.
 Рабба (Rabba) — город в Нигерии, Африка
 Рабба — город в Судане, на реке Нигер.

См. также 
 Рабби (раввин) | Равва | Раба
 Агаба-рабба ( — «великая любовь»; ) — в иудаизме название утренней молитвы немецкого ритуала, предшествовала молитве Шема.
 Гошана Рабба () — название седьмого дня праздника Кущей.

Примечания